Jméno a příjmení Václav Daněk nosí více osob:

 Václav Daněk (fotbalista) (* 1960) – český fotbalista
 Václav Daněk (překladatel) (* 1929) – překladatel a básník